Foliace může být:
 průběžné číslování listů a ne stran, běžné zejména od 12. do 16. století (paginace) 
v geologii:
páskování ledu
foliace (geologie) – husté systémy paralelních ploch oslabené soudržnosti, podle nichž se horniny lístečkovitě dělí